Le terme Maison du Faucon s’applique à plusieurs édifices :
 la Maison du Faucon à Bruxelles en Belgique ;
 la Maison du Faucon à Wurtzbourg en Allemagne ;

Homonymie